Яблонка — деревня в Валдайском районе Новгородской области России. Входит в состав Семёновщинского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Новгородской области, в зоне хвойно-широколиственных лесов, при автодороге , на расстоянии примерно 31 километра (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от города Валдай, административного центра района. Абсолютная высота — 158 метров над уровнем моря.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,5 %, женщины — соответственно 51,5 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 105 чел.

Примечания 

Населённые пункты Валдайского района